Соллефтео (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Соллефтео — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.